
Molekulska formula -{C7H14O2}- se može odnositi na:
 Heptanska kiselina
 Amil acetat
 Etil pentanoat
 Izoamil acetat
 sec-amil-acetat